W Polsce 
 Lasowice Małe – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Lasowice Wielkie 
 Lasowice Małe – osada w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Lasowice Wielkie 
 Lasowice Małe – wieś w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Malbork
 Lasowice Małe – gromada

inne:
 Lasowice Małe Oleskie – przystanek osobowy w miejscowości Lasowice Małe